

Населені пункти та їхні частини

 Анджеєво — гміна в Островському повіті Мазовецького воєводства
 Анджеєво — село в гміні Анджеєво Островського повіту Мазовецького воєводства
 Анджеєво — село в гміні Шиплішкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Анджеєво — частина міста Костшин в Познанському повіті Великопольського воєводства
 Анджеєво — частина села Ґевартув-Голендри в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Анджеєво — колонія в гміні Сідра Сокульського повіту Підляського воєводства
 Анджеєво — лісова осада в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства

Примітки